Reponen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1990), joueur finlandais de football
 (né en 1991), compétiteur finlandais en ski d'orientation

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois